Guillaume Boronad (né en 1979), joueur de football français.
 Philippe Boronad (né en 1969), metteur en scène et comédien français.
 Valérie Boronad (née en 1969), femme de lettres française, épouse de Philippe Boronad.